99 – liczba
 99 rok naszej ery
 99 rok przed naszą erą
 99 jest liczbą atomową pierwiastka einsteinu

Astronomia:
 galaktyka NGC 99
 galaktyka Messier 99
 planetoida (99) Dike
 misja promu kosmicznego STS-99
 droga wojewódzka nr 99
 linia kolejowa nr 99
 Sonet 99 Williama Szekspira

Religia:
 99 atrybutów Allaha
 99 podróż apostolska Jana Pawła II
 Psalm 99
Muzyka:
 album Susan Vegi 99.9F°
 album Abraxas 99
 album Edyty Górniak Live ’99
 album studyjny Mafii 99
 album Woodstock 99 DVD
 album Neurosis Official Bootleg.02.Stockholm.Sweden.10.15.99
 album Neurosis Official Bootleg.01.Lyon.France.11.02.99
 album Quidam Baja Prog - Live in Mexico '99
 amerykański zespół punkrockowy pg.99 
 piosenka 99 Bottles of Beer
 99 (singel)

Gry komputerowe:
 FIFA ’99
 Klass of '99

Wojsko:
 amerykański lotniskowiec USS Admiralty Islands (CVE-99) 
 amerykański okręt rakietowy USS Farragut (DDG-99)
 niemiecki okręt podwodny U-99 z okresu I wojny światowej
 niemiecki okręt podwodny U-99 z okresu II wojny światowej
 francuski lotniskowiec „Foch” (R 99)
 brazylijski samolot rozpoznawczy Embraer P-99
 czołg Typ 99
 karabin maszynowy Typ 99
 karabin Arisaka Typ 99
 karabin STAM-99
 99 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 99 Pułk Zmechanizowany
 nabój 12,7 x 99 mm NATO

Inne:
 nagroda hokejowa Wayne Gretzky 99 Award
 samochód Saab 99